44 страны подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1996 года, претендуя на 16 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяйка турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 42 страны разыграли 14 путёвок в семи отборочных группах.

Группа 1 

 отказался участвовать в турнире, не сыграв ни одного матча.

Группа 2

Группа 3 

 отказалась участвовать в турнире, не сыграв ни одного матча.

Группа 4

Группа 5 

 Сейшельские острова отказались участвовать в турнире, не сыграв ни одного матча.

Группа 6

Группа 7 

,  и  отказались участвовать в турнире, не сыграв ни одного матча.

Примечания

Ссылки 

 Кубок африканских наций 1996 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1994 году
Футбол в Африке в 1995 году
Футбол в Африке в 1996 году